Il doppio del torneo di tennis Torneo Internacional de Tenis Sant Cugat 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Leticia Costas e Arantxa Parra Santonja che hanno battuto in finale Inés Ferrer Suárez e Richèl Hogenkamp 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Leticia Costas /  Arantxa Parra Santonja (Campionesse)
 Inés Ferrer Suárez /  Richèl Hogenkamp (finale)

 Aleksandrina Najdenova /  Teliana Pereira (quarti di finale)
 Julija Bejhel'zymer /  Valentina Ivachnenko (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo Internacional de Tenis Sant Cugat 2012